Velika nagrada Italije 2014 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. septembra 2014 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Felipe Massa, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:25,363
| 1:24,560
| 1:24,109
| 1
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:25,493
| 1:24,600			
| 1:24,383
| 2
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams–Mercedes
| 1:26,012
| 1:24,858
| 1:24,697 	
| 3
|-
! 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams–Mercedes
| 1:25,528
| 1:25,046
| 1:24,865
| 4
|-
! 5
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren–Mercedes
| 1:26,337
| 1:25,973
| 1:25,314
| 5
|-
! 6
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren–Mercedes
| 1:26,328
| 1:25,630
| 1:25,379
| 6
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:26,514	
| 1:25,525
| 1:25,430
| 7
|-
! 8
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull–Renault
| 1:26,631
| 1:25,769
| 1:25,436
| 8
|-
! 9
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull–Renault
| 1:26,721
| 1:25,946
| 1:25,709
| 9
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:26,569
| 1:25,863
| 1:25,944
| 10
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:26,261
| 1:26,070
|
| 21
|-
! 12
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:26,689
| 1:26,110
| 
| 11
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:26,140	
| 1:26,157
|
| 12
|-
! 14
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:26,371
| 1:26,279
|
| 13
|-
! 15
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:27,034
| 1:26,588	
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:26,999
| 1:26,692
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:27,520	
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:27,632
| 
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:27,671
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:27,738
| 
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:28,247
| 
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:28,562
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 53
| 1:19:10,236
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 53
| +3,175
| 2
| 18
|-
! 3
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 53
| +25,026
| 4
| 15
|-
! 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 53
| +40,786
| 3
| 12
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull–Renault
| 53
| +50,309
| 9
| 10
|-
! 6
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull–Renault
| 53
| +59,965
| 8
| 8
|-
! 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 53
| +1:02,518
| 10
| 6
|-
! 8
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +1:03,063
| 6
| 4
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 53
| +1:03,535
| 11
| 2
|-
! 10
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 53
| +1:06,171
| 5
| 1
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1:11,184
| 21
| 
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 53
| +1:12,606
| 13
| 
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1:13,093
| 12
| 
|-
! 14
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 52
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 15
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 16
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 52
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 17
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 19
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 51
| +2 kroga
| PL
| 
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 51
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 28
| Motor
| 7
|
|-
! Ods
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 5
| Trčenje
| 20
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014